Carlos III hace referencia a varios artículos:

Personas

 Carlos III el Gordo (839-888), rey de los francos occidentales y orientales, emperador de los romanos;
 Carlos III de Francia (879-929), rey de Francia Occidental llamado el Simple;
 Carlos III de Alençon (1337-1375), conde de Alençon;
 Carlos III de Nápoles (1345-1386), más conocido por Carlos II de Hungría;
 Carlos III de Navarra (1361-1425), llamado el Noble;
 Carlos III de Saboya (1486-1553), duque de Saboya;
 Carlos III de Borbón (1490-1527), duque de Borbón, condestable de Francia;
 Carlos III de Lorena (1543-1608), duque de Lorena;
 Carlos III de Sicilia (1661-1700), más conocido como Carlos II de España;
 Archiduque Carlos III o Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico  (1685-1740), proclamado Carlos III de España por el bando austracista en la Guerra de Sucesión Española;
 Carlos III de Hungría (1685-1740), el anterior, más conocido por el Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Carlos III de España (1716-1788), rey de España (Carlos VII de Nápoles);
 Carlos III de Inglaterra y Escocia o Carlos Eduardo Estuardo (1720-1788), pretendiente jacobita a la Corona británica;
 Carlos III de Noruega (1763-1844), más conocido como Carlos XIV Juan de Suecia;
 Carlos III de Mónaco (1818-1889), príncipe de Mónaco entre 1856 y 1889;
 Carlos III de Parma (1823-1854), duque de Parma.
 Carlos III de Bohemia, más conocido como Carlos I de Austria y IV de Hungría.
 Carlos III del Reino Unido (2022-act.), rey del Reino Unido.

Lugares

 Hospital Carlos III de Madrid;
 Instituto de Salud Carlos III
 Universidad Carlos III de Madrid
 Puente de Carlos III (Alcalá de Guadaíra), España;
 Puente de Carlos III, en Miranda de Ebro, España;
 Banco de Carlos III, antiguo banco colonial en Ciudad de México;
 Puente de Carlos III (Caracas), Venezuela;

Además

 Orden de Carlos III, condecoración otorgada por la Corona de España.